Der 72. Schweizer Cup wurde vom 10. August 1996 bis zum 8. Juni 1997 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC Sion.

Modus 
Es wurde im K.-o.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde (1/32-Finals) 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit (Grasshopper Club, Neuchâtel Xamax, FC Sion und FC Aarau erst in den 1/16-Finals).

|}

1/16-Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 8. Juni 1997 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Weblinks 
 Hauptseite Schweizer Cup auf football.ch

1996 97
Fußballsaison 1996/97